Prva županijska nogometna liga Splitsko-dalmatinska 2003./04.

Ljestvica

Poveznice 
 1. ŽNL Splitsko-dalmatinska
 2. ŽNL Splitsko-dalmatinska 2003./04.

Izvori  
 
 nk-oskotok.bloger.index.hr - OSK Otok, Sezone OSK-a kroz povijest (Hrvatska) , pristupljeno 8. listopada 2017.

2003-04
splitsko-dalmatinska-1